CU est un sigle qui signifie 
 communauté urbaine,
 certificat d'urbanisme, le droit de construire un bâtiment sur un terrain en France, 
 
 , la masse réellement transportable hors masse du véhicule
 Union chrétienne, parti politique néerlandais.

Cu est un symbole, qui signifie :
 Cuivre, un élément chimique, 

CU est un code qui signifie :
 Cuba 
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .cu
 selon le code ISO 3166-1,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Cubana, selon le code IATA des compagnies aériennes,
 Province de Cuenca, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 La langue Vieux-slave selon le code ISO 639 alpha-2

CU est l'abréviation de :
 Contraction utérine, selon la liste des abréviations en médecine.

Cu est l'abréviation de :
 Cumulus, un type de nuage,
 nervure cubitale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes,

Code